1. ŽNL Splitsko-dalmatinska u sezoni 2016./17. predstavlja 1. rang županijske lige u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te ligu četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. Sudjelovalo je četrnaest klubova, a ligu je osvojila Urania iz Baške Vode, koja je izborila kvalifikacije za 3. HNL - Jug.

Sudionici 
 Glavice - Glavice, Sinj
 GOŠK - Kaštel Gomilica, Kaštela
 Jadran - Kaštel Sućurac, Kaštela
 Jadran - Supetar
 Jadran - Tučepi
 Mladost - Donji Proložac, Proložac
 Mosor - Žrnovnica, Split
 Mračaj - Runović, Runovići
 Omladinac - Vranjic, Solin
 Postira-Sardi - Postira
 Sloga - Mravince, Solin
 Urania - Baška Voda
 Uskok - Klis
 Vinjani - Donji Vinjani, Imotski

Ljestvica

Rezultatska križaljka

Povezani članci 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska
 3. HNL – Jug 2016./17.
 2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2016./17.
 Hvarska nogometna liga 2016./17.
 Kup Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske 2016./17.
 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 2016./17.
 ŽNL Šibensko-kninska 2016./17.
 1. ŽNL Zadarska 2016./17.

Izvori 
 nszsd.hr, 1. ŽNL, pristupljeno 3. lipnja 2017.
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 1. ŽNL (5. rang)
 hnksloga.hr, HNK Sloga Mravince, pristupljeno 3. lipnja 2017.
 facebook.com, 1. ŽNL Splitsko-dalmatinske županije, konačna ljestvica, objavljeno 28. svibnja 2017., preuzeto 3. lipnja 2017.
 sportnet.hr, 1. i 2. ŽNL Splitsko-dalmatinske županije, objave od 28. svibnja 2017., pristupljeno 3. lipnja 2017.

Vanjske poveznice 
 Nogometni savez Županije Splitsko-dalmatinske
 nszsd.hr, 1. ŽNL
 facebook.com, 1. ŽNL Splitsko-dalmatinske županije
 sportnet.hr forum, 1. i 2. ŽNL Splitsko-dalmatinske županije

Splitsko-dalmatinska-1
2016-17